

Presentación previa 

El australiano John Millman es el campeón defensor. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición.

El australiano Matt Reid ganó el torneo, tras derrotar al japonés Hiroki Moriya por 6–3, 6-2 en la final.

Cabezas de serie 

 Bradley Klahn (Baja)
 James Duckworth (Segunda ronda)
 Tatsuma Ito (Segunda ronda)
 Hiroki Moriya (Final)

<ol start="5">
  '''Matt Reid (Campeón)
  John-Patrick Smith ''(Segunda ronda)
  Boy Westerhof ''(Segunda ronda)
  Greg Jones (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro inferior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
| RD1=Primera ronda
| RD2=Segunda Ronda
| RD3=Cuartos de final
| RD4=Semifinales

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Matt Reid
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Andrew Whittington
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Brydan Klein
| RD1-score03-1=62
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Danai Udomchoke
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Benjamin Mitchell
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Luke Saville
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Adam Hubble
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Tatsuma Ito
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= John-Patrick Smith
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Bradley Mousley
| RD1-score10-1=64
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Mitchell Krueger
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12=

Referencias 

 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Burnie 2014